Gezuvor steht für:

 Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens, siehe Volkswagen AG #Gründung
 Gesellschaft zur Vorbereitung der Reichsautobahnen, früherer Name des Vereins zur Vorbereitung der Autostraße Hansestädte–Frankfurt–Basel, siehe HaFraBa

Abkürzung